Fernando Ortiz puede referirse a:

 Fernando Ortiz (1717-1771), escultor español;
 Fernando Ortiz Fernández (1881-1969), etnógrafo y antropólogo cubano;
 Fernando Ortiz Fernández (1992-), futbolista mexicano;
 Fernando Ortiz Wiot (h.1932-2008), alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, España  (durante 1974-1977);
 Fernando Ortiz Arana (1944-), abogado y político mexicano;
 Fernando Ortiz (1947-2014), poeta español;
 Fernando Ortiz (1977-), futbolista argentino;
 Enrique Fernando Ortiz Moruno "Enrique" (1977-), futbolista español.